Een verkeersweg:
 N725 (België)
 N725 (Frankrijk)
 N725 (Nederland), zie Provinciale weg 725

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing